Bleda syndactylus és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita el sotabosc de les selves de l'Àfrica Central i Occidental.

Referències 

Bleda